Hietasenjärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Hietasenjärvi (sjö i Finland), Norra Österbotten, 
 Hietanen (sjö i Norra Karelen), 

Robotskapade Finlandförgreningar